Radial pode ser muitas coisas, entre elas:

 Radial Leste - Avenida que corta a zona leste da cidade de São Paulo
 Rodovia radial - denominação das rodovias que partem das capitais

Desambiguação